Mariel (Cuba) - gemeente in Cuba
 Mariel-exodus - vluchtelingenstroom vanuit Cuba naar de Verenigde Staten vanuit bovenstaande gemeente